Altes Kloster steht für:

 Altes Kloster (Buxtehude)
 Altes Kloster Heimerzheim
 Altes Kloster in Fraulautern, siehe Abtei Fraulautern

Siehe auch:
 Buxtehude mit dem Stadtteil Altkloster
 Alte Abtei